Drenovac est un toponyme qui peut désigner :
en Serbie
Drenovac, un village situé dans la municipalité de Knjaževac, district de Zaječar ;
Drenovac, un village situé dans la municipalité de Paraćin, district de Pomoravlje ;
Drenovac, un village situé dans la municipalité de Prokuplje, district de Toplica ;
Drenovac, une localité située sur le territoire de la Ville de Šabac, district de Mačva ;
Drenovac, un village situé dans la municipalité de Stanovo, district de Šumadija ;
Drenovac, un village situé sur le territoire de la Ville de Vranje, district de Pčinja ;

en Kosovo
Drenoc/Drenovac, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Deçan/Dečani, district de Gjakovë/Đakovica (selon le Kosovo) ou de district de Pejë/Peć (selon la Serbie) ;
Drenoc/Drenovac, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Klinë/Klina, district de Pejë/Peć ;
Drenoc/Drenovac, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Rahovec/Orahovac, district de Prizren ;
Drenoc/Drenovac, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Pristina, district de Pristina (Kosovo) ou district de Kosovo (Serbie).